Il singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Novak Đoković ha difeso il titolo, ma Rafael Nadal lo ha battuto in finale, 7–6(2), 6–2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al 2º turno

  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Novak Đoković (finale)
  Andy Murray (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Gilles Simon (terzo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 David Ferrer (primo turno)
 Fernando González (semifinale)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 James Blake (primo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2009
ATP World Tour 2009